Charles Maitland ist der Name folgender Personen:

* Charles Maitland (Mediziner) (1668–1748), englischer Arzt und Gesandter 
 Charles Maitland (Politiker) (um 1704–1751), schottischer Politiker